Adolphe Rouleau – schermidore francese
 Felix-Raymond-Marie Rouleau – cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Raymond Rouleau – regista, regista teatrale e attore belga